Jeannette (waterschap), een waterschap in Groningen
 Jeannette (Pennsylvania), een plaats in de VS
 de USS Jeannette, een schip gebruikt in een poging de Noordpool te bereiken